Михаловице могу бити:

 Михаловице (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Михаловице (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Михаловице, више насеља у Пољској